Atribut (iz latinskega attribuere = pridružiti, pripisati, odkazati) pomeni dodatek, pripis, pridevek in se uporablja z raznimi bolj specifičnimi pomeni.
 v filozofiji je atribut značilna lastnost (brezskrbnost je atribut otroštva)
 v jezikoslovju je atribut stavčni člen, ki opisuje osebek ali predmet (Moja mati poje lepo pesem.)
 v umetnosti je atribut vsak predmet, ki predstavlja osebo ali pojem (dvoglavi orel predstavlja Avstro-Ogrsko)
 v heraldiki je atribut figura v prenesenem pomenu (figura leva pomeni hrabrost)
 v računalništvu se uporablja beseda atribut za vrednost iz nedeljive podatkovne baze (recimo šolska ocena med 0 in 5), za znak ali pravilo v programskih jezikih (recimo znak < , ali narrow enačbe tipa A → X1 X2 … Xn), pa tudi za programski jezik pri sestavljanju programskih sistemov (recimo JavaScript v spletnih brskalnikih)